Кайенские коршуны () — род хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae).

Описание 
У обоих видов сильно выражен полиморфизм в окраске оперения, но только во время ювенильной стадии. Молодые особи имитируют более крупных и мощных хищных птиц (Spizaetus spp.). У ювенильных особей восковица, ноги и пальцы ног жёлтого цвета, а у взрослых птиц восковица голубовато-серая, а ступни и пальцы ног серые или серовато-жёлтые.

Классификация 
До начала 2000-х годов Leptodon forbesi считался разновидностью L. cayanensis, но морфологические и другие данные позволили выделить его в отдельный вид.
В состав рода включают два вида:

Примечания

Литература 
 
Ястребиные
Роды птиц